Contea di Anderson o Anderson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Anderson (Carolina del Sud) 
 Contea di Anderson (Kansas) 
 Contea di Anderson (Kentucky) 
 Contea di Anderson (Tennessee) 
 Contea di Anderson (Texas)